Die Liste der Naturdenkmale in Ahorn nennt die verordneten Naturdenkmale (ND) der im baden-württembergischen Main-Tauber-Kreis liegenden Gemeinde Ahorn und deren Ortsteile (Berolzheim, Buch am Ahorn mit dem Weiler Schwarzenbrunn, Eubigheim mit dem Dorf (Unter-)Eubigheim und der Weiler Obereubigheim, Hohenstadt und Schillingstadt).

In Ahorn gibt es insgesamt 39 als Naturdenkmal geschützte Objekte, davon 11 flächenhafte Naturdenkmale (FND) und 28 Einzelgebilde-Naturdenkmale (END).

Stand: 31. Oktober 2016.

Flächenhafte Naturdenkmale (FND)

Einzelgebilde-Naturdenkmale (END)

Siehe auch 
 Liste der Naturdenkmale im Main-Tauber-Kreis
 Schutzgebiete in Ahorn

Weblinks 

 Schutzgebietsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
 Übersichtstabelle: FND, END

Einzelnachweise 

Naturdenkmale
Ahorn